„Пламък“ може да се отнася за:
 Пламък (1924 – 1925) – българско списание за изкуство и култура, издавано от Гео Милев
 Пламък (1957) – българско списание за литература, издание на СБП